Az Elrabolva sorozat 2017. február 27-én indult az Amerikai Egyesült Államokban. A sorozat 2 évad után, 2018. június 30-án végleg befejeződött. Magyarországon a sorozatot az AXN Now vetíti 2018. június 2. óta.

Évadáttekintés

Első évad (2017)

Második évad (2018)

További információk

Televíziós sorozatok epizódlistái